Gofa steht für:

 Gofa (Sprache), eine der Gonga-Gimojan-Sprachen in Äthiopien
 Gofa (Volk), eine Bevölkerungsgruppe in Äthiopien

GOFA steht als Abkürzung für:
 Global Online Freedom Act

Abkürzung